Кабдулов — фамилия. Известные носители:
 Кабдулов, Зейнулла (1927—2006) — казахский и советский писатель.
 Кабдулов, Талгат Жанажасович (род. 1977) — казахстанский футболист.

Примечания